

Топоніми 
 Кіта-Сіобара
 Насу-Сіобара